Же́лько Йо́ксимович (, род. 20 апреля 1972, Белград) — популярный сербский певец и композитор. Представитель Сербии и Черногории на «Евровидении 2004», а затем и  Сербии на «Евровидении 2012». Был ведущим на «Евровидении 2008». Также известен на конкурсе как композитор. Написал песню «Lejla» для представителей Боснии и Герцеговины на «Евровидении 2006» группы «Хари Мата Хари», «Оро» — для представительницы Сербии на «Евровидении 2008» Елены Томашевич, «Adio» — для представителя Черногории на «Евровидении 2015» Ненада Кнежевича. 6.10.2017 у Желько родились дочери-близнецы Ана и Срна.

Биография 
Родился в Белграде, детство провёл в Валево.

Первого успеха как инструменталист Желько достиг в 1984 году, когда он в возрасте 12 лет получил премию как лучший европейский аккордеонист в Париже. В настоящее время играет на 14 различных, преимущественно клавишных, инструментах.

Признание как композитор получил на фестивале «Белградская весна-93», где его песня заняла 3-е место. В 1995 году на этом же фестивале стал обладателем Второй премии жюри за исполнение песни «Ария». Песни, созданные Йоксимовичем, побеждали на фестивале «Београдско пролече» в 1993, 1996 и 1997 годах. Как композитор и аранжировщик был отмечен на фестивалях в Югославии («Будва»), Македонии («Еврофест»), Белоруссии («Славянский базар в Витебске», «Золотой шлягер»).

В 1999 году Желько получает две важнейшие международные премии — Гран-при как исполнитель «Золотого шлягера» на фестивалях в Беларуси (Могилёв и Витебск) за песню «Pesma sirena», за которую он также награждён призом Международной организации ФИДОФ за музыкальную интерпретацию и современное выражение этномотивов в эстрадной музыке на фестивале Средиземноморской песни «Песня Медитерана» в Будве в июле 1998 года.

Кроме поп-музыки Желько пробует себя и в стиле фолк. В частности, его песня «Zvone tambure» победила на фестивале Златна Тамбурица в Нови-Саде в 2000 году. Также Йоксимович был награждён как автор музыки для спектаклей «Mandagora», «Ljubinko i Desanka», «Rob ljubavi», «Pesice» [лучшая пьеса 1999 года] и «Nemam da platim necu da platim».

В конце 2000 года его дебютный альбом становится самым продаваемым альбомом студии «Сити Рекордс», а песни из этого альбома широко ротировались на радио и телевидении. После выпуска альбома Желько получает премию «Лучший исполнитель года» на основе результатов опросов теле- и радиостанций, журнала «Свет», а также газеты «Франкфуртские новости».

«Евровидение» и дальнейшая карьера 

В 2004 году Желько испытал новый скачок популярности. Его сингл «Ledja O Ledja» стал очень известен в странах бывшей Югославии. В том же году певец занял второе место на конкурсе песни «Евровидение 2004» в Стамбуле с песней «Lane moje», уступив место участнице с Украины Руслане.

В 2006 году на Евровидении в Афинах была представлена песня Йоксимовича «Lejla» в исполнении группы «Хари Мата Хари» из Боснии и Герцеговины, занявшая третье место. В 2008 году на Евровидении от Сербии выступила Елена Томашевич с песней «Оро», музыка к которой также была написана Желько. В финале Елена заняла шестое место. Йоксимович был избран ведущим «Евровидения 2008» в Белграде вместе с будущей супругой Йованой Янкович, ведущей телеканала РТС. В 2012 году Желько вернулся на конкурс в качестве исполнителя. На «Евровидении 2012» его песня «Nije ljubav stvar» заняла третье место. В 2015 году песня «Adio», написанная Йоксимовичем, была исполнена на конкурсе «Евровидение 2015» от Черногории, где её представил Ненад Кнежевич, заняв 13 место в финале.

Помимо родины, наибольшую популярность получил в Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении, Венгрии и Албании. В настоящее время продолжает активную творческую деятельность. Является председателем жюри югославской версии телепроекта «X Factor».

Личная жизнь 

 Жена — Йована Янкович (поженились в 2012 году)
 Дочь — Мина Йоксимович (от первого брака; родилась в 1995 г.)
 Сын — Коста Йоксимович (родился 10 апреля 2014 г.)
 Дочери-близнецы - Ана и Срна (родились 6 октября 2017)

Дискография

Альбомы 
<LI> — Željko Joksimović / Желько Йоксимович [City Records]
<LI> — Rintam / Веретено [City Records]
<LI> — III, album [City Records]
<LI> — Ima nešto u tom što me nećeš / Существует что-то в этом, что ты не будешь [City Records]
<LI> — Ljubavi / Любовь [Minacord]

Сборники 
<LI> — The Best Of Željko Joksimović / Лучшие песни [City Records]
<LI> — The Platinum Collection / Платиновая коллекция [City Records]

Саундтреки 
<LI> — Ivkova slava, The Soundtrack / Слава Ивкова (с Еленой Томашевич и Николой Козо)

Концертные альбомы 
<LI> — Beogradska Arena Live

Синглы 
 2004 — Leđa o leđa [City Records]
 2004 — Lane moje [PGP RTS]
 2004 — Lane moje/Goodbye (Warner Music Group)
 2005 — I live my life for you [Automatik Records/Mascom records] (с Тэми Харрисон)
 2007 — Devojka [Minacord]
 2007 — Nije do mene [Minacord]
 2008 — Ono nase sto nekad bejase [Minacord]
 2013 — Ludak kao ja [Minacord]

Дуэты 
 2002 — Харис Джинович — Šta će meni više od toga
 2005 — Дино Мерлин — Supermen
 2005 — Тэми Харрисон — I Live My Life For You
 2014 — Даниэль Каймакоски — Skopje—Beograd

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный аккаунт на MySpace
 Официальный канал на YouTube
 Желько Йоксимович на Facebook
 radio-lane.com
 minacord.com
 Pesma-Evrovizije-2012
 Фестиваль «Славянский базар» в Витебске
 Неофициальный фан-сайт
 mtsmondo.com
 ww1.rts.co.yu
 zeljkojoksimovi.4um.gr

Аккордеонисты
Европоп
Поп-фолк-исполнители
Участники «Евровидения-2004»
Участники «Евровидения-2012»
Представители Сербии и Черногории на «Евровидении»
Представители Сербии на «Евровидении»